{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Royal London Watches Grand Prix 
|-
|align = "center" | Глазго, Шотландия
|-
|align = "center" | 3 — 11 октября 2009
|-
|align = "center" | Kelvin Hall
|-
| Призовой фонд — GB£ 497 600
|-
| Победитель — £ 75 000
|-
| Высший брейк — 142 (Марк Уильямс)
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | ''Чемпион 
|-
| Чемпион 2008 — Джон Хиггинс
|-
| Чемпион 2009 — Нил Робертсон 
|-
| Финалист — Дин Цзюньхуэй
|-
|}Гран-при 2009 (, также известен как Royal London Watches Grand Prix 2009 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 3 по 11 октября 2009 в Kelvin Hall, Глазго, Шотландия.

Соперники на матчи Гран-при определялись путём жеребьёвки после каждого этапа вплоть до полуфинала.

Нил Робертсон обыграл в финале со счётом 9:4 Дин Цзюньхуэя.

 Призовой фонд 

Победитель: £75 000
Финалист: £35 000
Полуфиналисты: £20 000
Четвертьфиналисты: £12 000
Last 16: £9 550
Last 32: £7 100
Last 48: £4 650
Last 64: £2 200

Высший брейк в квалификации: £ 500
Высший брейк в основном турнире: £ 4 000

Максимальный брейк в квалификации: £ 1 000
Максимальный брейк в основном турнире: £ 20 000

 Результаты 

 Основной турнир 
 1-й раунд 

 Суббота, 3 октября — 13:00
  Джон Хиггинс (1) 5:1  Марк Джойс
  Марко Фу (8) 4:5  Марк Дэвис

 Суббота, 3 октября — 19:00
  Марк Селби (7) 3:5  Кен Доэрти  Джо Перри (12) 5:2  Маркус Кэмпбелл

 Воскресенье, 4 октября — 12:30
  Алистер Картер (5) 1:5  Роберт Милкинс
  Дин Цзюньхуэй (13) 5:4  Мэттью Стивенс

 Воскресенье, 4 октября — 19:00
  Райан Дэй (6) 3:5  Джейми Коуп  Нил Робертсон (9) 5:3  Джерард Грин

 Понедельник, 5 октября — 13:30
  Стивен Хендри (10) 5:2  Мэттью Селт
  Питер Эбдон (14) 5:2  Лян Вэньбо

 Понедельник, 5 октября — 19:00
  Шон Мёрфи (4) 4:5  Барри Пинчес  Марк Аллен (11) 5:3  Иан Маккалох

 Вторник, 6 октября — 13:30
  Ронни О'Салливан (2) 5:3  Джейми Бёрнетт
  Марк Уильямс (15) 5:0  Стюарт Бинэм
 
 Вторник, 6 октября — 19:00
  Стивен Магуайр (3) 5:3  Найджел Бонд
  Марк Кинг (16) 5:4  Рики Уолден

 2-й раунд 

 Среда, 7 октября — 14:00  Ронни О'Салливан (2) 4:5  Джон Хиггинс (1)
  Джейми Коуп 3:5  Марк Аллен (11)

 Среда, 7 октября — 19:00  Нил Робертсон (9) 5:2  Кен Доэрти
  Джо Перри (12) 5:2  Барри Пинчес

 Четверг, 8 октября — 13:30  Марк Уильямс (15) 5:2  Стивен Хендри (10)
  Питер Эбдон (14) 5:3  Марк Дэвис

 Четверг, 8 октября — 19:00  Стивен Магуайр (3) 1:5  Дин Цзюньхуэй (13)
  Роберт Милкинс 5:1  Марк Кинг (16)

 Четвертьфиналы 

 Пятница, 9 октября — 13:30  Джон Хиггинс (1) 5:1  Марк Аллен (11)
  Джо Перри (12) 1:5  Нил Робертсон (9)

 Пятница, 9 октября — 19:00  Питер Эбдон (14) 2:5  Дин Цзюньхуэй (13)
  Марк Уильямс (15) 5:2  Роберт Милкинс

 Полуфиналы 

 Суббота, 10 октября — 13:00  Джон Хиггинс (1) 5:6  Нил Робертсон (9)

 Суббота, 10 октября — 19:30  Марк Уильямс (15) 1:6  Дин Цзюньхуэй''' (13)

Финал

Квалификация 

Матчи проходили 21-24 сентября в Pontin’s Centre, Престатин, Уэльс.

Сенчури-брейки

Квалификация 
 140 Аттасит Махитхи
 137 Джо Джогия
 135 Маркус Кэмпбелл
 129, 115, 107 Дэвид Гилберт
 125 Том Форд
 123 Мэттью Селт
 123, 117 Лян Вэньбо
 116 Майкл Джадж
 115 Эдриан Ганнэл
 113 Фергал О’Брайен
 109 Джейми Коуп
 106 Мартин Гоулд
 106 Марк Дэвис
 104 Бьёрн Ханевеер
 103 Саймон Бедфорд
 102 Дэниел Уэллс
 101 Роберт Милкинс
 100 Джейми Бёрнетт

Основной турнир 
 142 Марк Уильямс
 135 Джон Хиггинс
 135 Питер Эбдон
 134 Райан Дэй
 131, 126 Ронни О'Салливан
 130, 128, 124, 114, 108, 103, 100 Нил Робертсон
 116 Стивен Хендри
 112, 107, 105, 103 Дин Цзюньхуэй
 109 Барри Пинчес
 105 Кен Доэрти
 104 Маркус Кэмпбелл

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о турнире на globalsnooker 

Гран-при (снукер)
2009 год в снукере